Legendary steht für:
 den Originaltitel von Legendary – In jedem steckt ein Held, US-amerikanischer Spielfilm von Mel Damski aus dem Jahr 2010
 Legendary Entertainment, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft
 Legendary Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Legendary (Computerspiel), First-Person-Shooter von Spark Unlimited aus dem Jahr 2008
 Legendary, Lied der Band Welshly Arms

Musikalben:
 Legendary (AZ-Album), aus dem Jahr 2009
 Legendary (Kaysha-Album), aus dem Jahr 2006
 Legendary (The-Summer-Set-Album), aus dem Jahr 2013
 Legendary (Zao-Album), aus dem Jahr 2003